Нафранович — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нафранович, Аркадий Иосифович (1936—2015) — советский педагог, писатель.
 Нафранович, Ирина Александровна (род. 1984) — белорусская лыжница и биатлонистка.